Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 73 dans le monde.

 Route fédérale 73 en Allemagne
 Route 73 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  aux États-Unis
 Interstate 73 aux États-Unis
 Route européenne 73
 Route principale 73 en Finlande
 Route provinciale 73 à Madagascar
 Route I/73 en Slovaquie
  dans certains pays